Adriaan Pelser (1886—1972), een Nederlands voetballer.
 Fons Pelser (1893—1974), een Nederlands voetballer.
 Harry Pelser (1920—2005), een Nederlands voetballer.
 Irene Pelser (1958), een Nederlandse volleybalster.
 Joop Pelser (1892—1974), een Nederlands voetballer.